Alessandro Ciriani – politico italiano
 Henri Ciriani – architetto francese
 Luca Ciriani – politico italiano